Закапала има више значења:

 Општина Закапала (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Закапала (Закапала, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику